Вагаршян () — армянская фамилия. Известные носители:

 Вагаршян, Вагарш Богданович (1894—1959) — армянский, советский актёр, театральный режиссёр, педагог, драматург, общественный деятель. Народный артист СССР (1954).
 Вагаршян, Лаэрт Вагаршевич (1922—2000) — армянский и советский кинорежиссёр. Народный артист Армянской ССР (1976).